Teatro Rossini peut faire référence à : 
 
 Teatro Rossini (Pesaro)
 Teatro Rossini (Venise)